Люї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Люї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Едуард Дрюен де Люї (; 1805—1881) — французький дипломат, політик і державний діяч.